Župnija Planina je lahko:

 Župnija Planina, Škofija Koper
 Župnija Planina pri Rakeku, Nadškofija Ljubljana
 Župnija Planina pri Sevnici, Škofija Celje